Антон Антонов-Овсеенко 
 Антонов-Овсеенко, Антон Антонович (род. 1962) — советский и российский журналист и медиаменеджер.
 Антонов-Овсеенко, Антон Владимирович (1920—2013) — советский и российский историк, писатель, публицист.